Stefanowa oder Stefanova,  ist der Familienname folgender Personen:

 Antoaneta Stefanowa (* 1979), bulgarische Schachspielerin
 Denisa Štefanová (* 1991), slowakische Fußballspielerin
 Elena Stefanowa (1916–2010), bulgarische Schauspielerin
 Irena Kurpisz-Stefanowa (1901–1994), polnische Pianistin und Musikpädagogin
 Jordanka Stefanowa (* 1955), bulgarische Schauspielerin
 Newena Stefanowa, (*), bulgarische Dichterin
 Nikoleta Stefanova (* 1984), bulgarisch-italienische Tischtennisspielerin

Stefanova steht für
 Štefanová, Ort in der Slowakei

Siehe auch:
 Stefanow